Deceneo (Deceneus in latino) può riferirsi a due distinti personaggi della storia della Dacia, entrambi citati in Giordane, De origine actibusque Getarum:

 Deceneo – sovrano mitico
 Deceneo (I secolo a.C.) – sacerdote e consigliere del re Burebista